Selinum stewartii är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Selinum stewartii ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
stewartii